Балдин ()  —  муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический  микрорегион Сети-Лагоас. Население составляет 8274 человека на 2007 год. Занимает площадь 556,44 км². Плотность населения — 14,4 чел./км².

История 
Город основан 1 января 1949 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 28.860.010,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 3.578,87 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,742 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: тропическая полупустыня. В соответствии с классификацией Кёппена, климат относится к категории BLD.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс